Una pupa in libreria (Stacked) – sitcom statunitense prodotta dal 2005 al 2006
 Stacked – film per la televisione del 2008 diretto da Jennifer Perrott
 Stacked – album di Kash Doll del 2019